Ланри́ () — французская фамилия:

Известные носители 
 Ко-Ланри, Жослин (урожд. Жослин Ланри) — французская кёрлингистка.
 Ланри, Фабрис (род. 1972) — французский хоккеист